KPC steht für:
 Komunistická strana Československa (dt.: Kommunistische Partei der Tschechoslowakei)
 Kosovo Protection Corps, eine militärische Organisation im Kosovo
 Klebsiella-pneumoniae-Carbapenemase, ein von carbapenemresistenten Klebsiella-pneumoniae-Stämmen gebildetes und Antibiotikaresistenzen bewirkendes Enzym
 Kuwait Petroleum Corporation, kuwaitisches Erdölunternehmen
 Port Clarence Coast Guard Station (IATA-Code), Flugplatz von Port Clarence (Alaska), Nome Census Area, Alaska
 Kommunistische Partei Chinas, Partei in der Volksrepublik China

kpc steht für:
 Kiloparsec, eine astronomische Längeneinheit für die Entfernungsangabe von Himmelskörpern
 Curripako (ISO-639-3-Code), Dialekt von Baniwa (Sprache), Arawak-Sprache der Baniwa (Ethnie)

KPC